Hildegaire ou Hildegar (en latin Hildegarius) est un anthroponyme masculin d'origine germanique, tombé en désuétude après le .

 Hildegaire  (mort en 753), évêque de Cologne ;
 Hildegaire (), évêque de Meaux ;
 Hildegaire de Rochechouart, premier à porter le titre de « vicomte des Limousins » ;
 Hildegaire (), évêque de Beauvais ;
  (mort en 990), évêque de Limoges ;
 Hildegaire (mort vers 1030), chanoine et chancelier de la cathédrale de Chartres et gérant de la collégiale Saint-Hilaire de Poitiers ;